La Arasaka HJKE-11 Yukimura es un arma de fuego corta futurista que aparece en el videojuego Cyberpunk 2077 distribuido por CD Projekt y en el anime Cyberpunk: Edgerunners de Studio Trigger.

Es una pistola inteligente; creada por Arasaka Corporation para sus empleados de la División de Seguridad (especialmente los netrunners) de la megacorporación japonesa.

Descripción 
En el pasado, los soldados tenían que pasar semanas de entrenamiento de combate alocado. Hoy en día, las pistolas inteligentes pueden apuntar automáticamente a los objetivos y disparar proyectiles dirigidos; todo lo que necesita son los implantes correctos. Fue una pistola la que inició la revolución inteligente: la Yukimura, emitida en la década de 2040 por Arasaka. Con la Yukimura, podrían disparar tan mal como los robots en cierta ópera espacial épica de finales del siglo XX y aun así dar en el blanco con un 100% de precisión. Incluso ahora, más de treinta años después, la Yukimura todavía se considera una de las mejores pistolas jamás fabricadas. Cuenta con dos modos de disparo, automático y ráfaga de tres rondas, que permite a sus usuarios adaptarse a la situación, así como un amplio cargador para tiroteos prolongados.

Características 
Al igual que su hermano menos inteligente, el JKE-X2 Kenshin, el Yukimura es una pistola pequeña y compacta basada en la plataforma de armas de confianza de Arasaka. El cargador del arma tiene capacidad para 30 rondas, que se colocan horizontalmente en el cargador. El Yukimura ha sido equipado con un sistema de puntería inteligente, que permite bloquear los objetivos y permitir que se realicen disparos con la mínima necesidad de apuntar por parte del usuario y se ha adjuntado una pequeña pantalla digital en el lado izquierdo del marco para permitir que el usuario ver cuántas rondas quedan dentro de la revista.

Para utilizar el sistema de orientación inteligente del arma, se requiere que el software cibernético Smart Link esté instalado en la palma de la mano del usuario.

Sin embargo, debido a la adición del sistema de orientación inteligente, no es posible instalar un visor adicional o un accesorio de bozal. El arma se puede equipar con Mods en rareza rara y superior.

Variantes

HJKE-11 Yukimura "Genjiroh" 
Este icónico Yukimura tiene un cañón y una empuñadora dorada, a pesar de ser casi nuevo. Tiene un modificador único que aumenta la cantidad de proyectiles lanzados por disparo a 4, el tamaño del cargador aumenta en 6 la velocidad del proyectil y puede apuntar hasta 6 objetivos simultáneamente, garantizado si uno está equipado con el software cibernético Smart Link. Las balas infligen daño eléctrico adicional con una mayor probabilidad de aplicar el efecto de Shock.

Apariciones

Cyberpunk: Edgerunners 
El arma es empleado por el protagonista David Martinez en Cyberpunk: Edgerunners, el ONA original de Netflix.

Notas

Referencias

Enlaces externos 
Este artículo usa material del artículo Arasaka HJKE-11 Yukimura de Cyberpunk Wiki en FANDOM y se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 (Unported).